Сан Мартин Кабаљеро има више значења:

 Сан Мартин Кабаљеро (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мартин Кабаљеро (Рајон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мартин Кабаљеро (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Мартин Кабаљеро (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мартин Кабаљеро (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мартин Кабаљеро (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мартин Кабаљеро (Санта Ана Кваутемок), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мартин Кабаљеро (Алпатлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику